Das Abierto Mexicano Telcel 2022 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 26. Februar 2022 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships und in Santiago de Chile die Chile Dove Men+Care Open gespielt. Während das Turnier in Acapulco, genau wie das Turnier in Dubai, zur Kategorie der ATP Tour 500 zählte, gehörte das Turnier in Santiago de Chile zur niedrigeren Kategorie ATP Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Alexander Zverev, im Doppel gewann die Paarung aus Ken und Neal Skupski den Titel im Vorjahr. Zverev wurde nach dem verloren gegangenem Doppel in der ersten Runde dieses Turniers aufgrund unsportlichen Verhaltens vom Einzelwettbewerb des Turniers ausgeschlossen. Zverev hatte den Schiedsrichter beleidigt und einen seiner Tennisschläger am Stuhl des Schiedsrichters zertrümmert.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.678.065 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.832.890 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser im Einzel und drei Lucky Loser-Paarungen im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)

Einzelnachweise 

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Acapulco